Treille est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Alcide Treille (1844-1922), personnalité politique française ;
 Georges Treille (1921-2006), personnalité politique française ;
 Philippe Treille (1958-), joueur de hockey sur glace français ;
 Yorick Treille (1980-), son fils, joueur de hockey sur glace français ;
 Sacha Treille (1987-), son frère, joueur de hockey sur glace français.

Toponyme 

 La Treille, quartier français de Marseille, où vécut Marcel Pagnol ;
 La Treille, cours d'eau français coulant dans le département du Loiret.

Autres 
 Treille, type de conduite de la vigne.

Patronyme français